Sherman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sherman House (New York), ID-Nr. 77000985
 Sherman House (Wisconsin), ID-Nr. 79000063